Bilbo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Nombre en euskera de la ciudad de Bilbao, en el País Vasco (España);
 Asteroide (2991) Bilbo, que orbita en el cinturón principal;

Personas y personajes de ficción
 Bilbo Bolsón, personaje ficticio de las novelas El hobbit y El Señor de los Anillos, del escritor J. R. R. Tolkien.
 Damarius Bilbo, jugador estadounidense de fútbol americano; o a
 Mark K. Bilbo, autor estadounidense de guías de referencia y libros técnicos;
 Theodore G. Bilbo, senador estadounidense por el Estado de Misisipi que apoyaba la segregación racial;